Мильтон — фамилия. 

Известные носители:
 Мильтон, Джон (1608—1674) — английский поэт, мыслитель и политический деятель.
 «» — опера Гаспаре Спонтини по либретто Этьена де Жуи и , ему посвящённая (1804).
 Мильтон (поэма) — эпическая поэма Уильяма Блейка, написанная между 1804 и 1810 годами.
 Мильтон, Эмилия Давыдовна (1902—1978) — советская актриса.